Frumkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Naumowitsch Frumkin (1895–1976), russischer Elektrochemiker
 Israel Dow Frumkin (1850–1914), israelischer Autor
 Marla Frumkin (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Sidney Frumkin (1903–1976), US-amerikanischer Torero, siehe Sidney Franklin (Torero)